

Persone 
 Brian Leonhardt (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Carolin Leonhardt (1984) – canoista tedesca
 Gustav Leonhardt (1928-2012) – clavicembalista, organista e direttore d'orchestra olandese
 Fritz Leonhardt (1909-1999) – ingegnere tedesco
 Paul Saladin Leonhardt (1877-1934) – scacchista tedesco
 Ralph Leonhardt (1967) – sciatore nordico tedesco
 Trudelies Leonhardt (1931) – pianista olandese

Altro 
 9903 Leonhardt – asteroide della fascia principale